Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest ( South Okanagan—West Kootenay) est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique  (Canada). Elle comprend:
 Le district régional de Kootenay Boundary 
  Une partie du district régional de Central Kootenay dont la ville de Castlegar, les villages de New Denver, Silverton, Slocan et de Nakusp
 Une partie du district régional d'Okanagan-Similkameen dont les villes de Penticton, Oliver et d'Osoyoos 

Les circonscriptions limitrophes sont Central Okanagan—Similkameen—Nicola, Kelowna—Lake Country, North Okanagan—Shuswap et Kootenay—Columbia.

Résultats électoraux

Notes et références

Voir aussi 
Circonscription d'Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest — Statistique Canada
Circonscription d'Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest — Élections Canada

Circonscription fédérale en Colombie-Britannique